

Населені пункти та їхні частини

 Барановиці — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Барановиці — село в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Барановиці — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Барановиці — село в гміні Санток Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Барановиці — частина міста Жори в Сілезькому воєводстві
 Барановиці — частина села Охаби-Великі в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Барановиці — частина села Дроґомисль в гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства

Примітки